Лотти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Лотти, Антонио (1667—1740) — итальянский композитор
 Лотти, Лука (род. 1982) — итальянский политик
 Лотти, Хельмут (род. 1969) — бельгийский певец